En Pologne, Wesoła peut désigner :

Wesoła, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates ;

 Wesoła, un village de la gmina de Łęka Opatowska dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wesoła, un village de la gmina de Rychtal dans la voïvodie de Grande-Pologne ;

 Wesoła, un village dans la powiat de Siedlce dans la voïvodie de Mazovie ;
 Wesoła, un village dans la powiat de Sochaczew dans la voïvodie de Mazovie ;

 Wesoła, un village dans la powiat de Krapkowice en voïvodie d'Opole ;

 Wesoła, un village dans la powiat de Cracovie en voïvodie de Petite-Pologne ;

 Wesoła, un village dans la powiat de Gryfino en voïvodie de Poméranie-Occidentale ;

 Wesoła, un village dans le powiat de Kielce en voïvodie de Sainte-Croix ;

 Wesoła, un village dans le powiat de Gliwice en voïvodie de Silésie ;

 Wesoła, un arrondissement de Varsovie.